Спортивный клуб дзюдо «Явара-Нева» — был организован в 1998 году на базе Комплексной Школы высшего спортивного мастерства (КШВСМ) в Санкт-Петербурге.

Ключевые фигуры 
 Владимир Путин — почётный президент клуба с 1998 года
 Аркадий Ротенберг — генеральный директор клуба с 1998 года
 Виктор Зубков — председатель ревизионной комиссии
 Таймураз Боллоев — председатель Попечительского Совета
 Владимир Шамахов — учредитель клуба
Виталий Макаров — исполнительный директор, член клуба, призёр Олимпийских игр 2004 года, чемпион мира 2001 года по дзюдо
Геннадий Тимченко — соучредитель клуба

Тренеры 
С 2000 года женскую команду клуба возглавлял заслуженный тренер РФ Анатолий Рахлин, ранее тренировавший нынешних ветеранов клуба в спортивном клубе «Турбостроитель». Сейчас в клубе тренирует его сын Михаил.

Также в клубе работают тренерами Виталий Макаров, Дмитрий Морозов, Хасанби Таов.

Врач клуба Валерий Наталенко.

Спортсмены 
По информации с сайта клуба, среди воспитанников значатся следующие спортсмены-мужчины:
 Арсен Жораевич Галстян
 Михаил Сергеевич Пуляев
 Мансур Мустафаевич Исаев
 Муса Хож-Ахматович (Хож-Ахметович) Могушков
 Иван Витальевич Нифонтов
 Мурат Владимирович Хабачиров
 Хасан Магометович Халмурзаев
 Кирилл Георгиевич Денисов
 Тагир Камалудинович Хайбулаев
 Андрей Викторович Волков
 Ренат Маликович Саидов
 Михаил Сергеевич Игольников
 Денис Николаевич Ярцев
 Хусейн Магометович Халмурзаев
 Гасымов Руслан Мирагаевич

Спортсмены-женщины воспитанницы клуба:
 Наталья Юрьевна Кузютина
 Наталья Николаевна Павлова
 Галия Сагитова
 Екатерина Игоревна Валькова
 Ирина Александровна Заблудина
 Анастасия Александровна Конкина
 Диана Джигарос
 Марта Александровна Лабазина
 Пари Анварбеговна Суракатова
 Ирина Сергеевна Газиева
 Алёна Юрьевна Прокопенко
 Наталья Геннадьевна Соколова
 Айдана Нагорова
 Ксения Эдуардовна Чибисова

Награды 
Клубный Кубок Европы среди мужчин в 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2010 и 2014 годах.

Клубный Кубок Европы среди женщин в 2002, 2004 и 2016 годах

Застройка островов на Неве 

О планах клуба по застройке Бычьего острова стало известно с 2003 года. И в 2005 земля уже была передана под условие реализации строительства. Однако, вплоть до 2011 никаких работ не велось. Тем не менее к 2015 году проект был реализован и на острове выросли современные здания. Процесс строительства вызывал интерес гражданских активистов.

Кроме того, известно и о планах по застройке соседнего Безымянного острова.

При всём этом, на официальном сайте клуба никакой информации о строительстве новых зданий для своих нужд не размещено до сих пор (31.08.2017).

См. также 
 Озеро (кооператив)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт спортивного клуба «Явара-Нева»

Спортивные клубы Санкт-Петербурга
Владимир Путин